Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1989 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1989 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während WKSz Legion Warszawa und KS Anilana Łódź in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei AZS Politechnika Wrocław neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 86 Spieler zum Einsatz, von denen 54 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Paweł Stempin (Lech Poznań) mit 9 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Agnieszka Brustman (Legion Warszawa) und Bożena Sikora-Giżyńska (Bielsko-Biała). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Einzelergebnis gelang Artur Jakubiec (Bielsko-Biała) mit 3,5 Punkten aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1989); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1989), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1989; POL = Polen, URS = Sowjetunion
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WKSz Legion Warszawa

KS Kolejarz Katowice

KKS Lech Poznań

KKS Polonia Warszawa

AZS Politechnika Wrocław

KS Maraton Wrocław

MZKS Pocztowiec Poznań

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KS Anilana Łódź

KS Primbr-Piast Słupsk

FKS Avia Świdnik

BKS Chemik Bydgoszcz

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1989
1 Liga Schach 1989